Мирная Долина (), село, 
Залиманский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320282802. Население по переписи 2001 г. составляет 28 (12/16 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мирная Долина находится в 2-х км от
села Норцовка.
В 2-х км протекает река Северский Донец ().

Происхождение названия 
На территории Украины 3 населенных пункта с названием Мирная Долина.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района